Joseph d'Arimathie (roman) - Twaalfde eeuws roman van Robert de Boron
 Jozef van Arimathea - bijbels figuur